Amin – imię męskie
 aminy (lp amina) – organiczne związki chemiczne

Osoby:
 Idi Amin – polityk i feldmarszałek ugandyjski
 Samir Amin – egipski socjolog i politolog
 Hafizullah Amin – prezydent Afganistanu
 Amin Salim Dżardżura – izraelski polityk narodowości arabskiej